Соревнования по конькобежному спорту среди мужчин в масс-старте на зимних Олимпийских играх 2022 прошли 19 февраля на Национальном конькобежном стадионе. В соревновании выступили 24 спортсмена представляющие 16 НОК. Квалификация на Игры осуществлялась по результатам четырёх этапов Кубка мира 2021/2022.

Действующим олимпийским чемпионом является корейский конькобежец Ли Сын Хун.

Медалисты

Результаты 
Во время соревнований спортсменам необходимо преодолеть 16 кругов с тремя промежуточными финишами. За первое место на промежуточном финише конькобежец получает 5 очков, за второе — 3 и за третье — 1. Полученные очки влияют на распределение мест, начиная с 4-го. Призёрами Игр становятся три спортсмена, первыми пересекшие финишную линию.

Полуфинал

Забег 1

Забег 2

Финал

Ссылки 
 Конькобежный спорт на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU)